Freihöls ist der Ortsname von

 Freihöls (Fensterbach), Ortsteil der Gemeinde Fensterbach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Freihöls (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Stará Lhota (Freihöls), Ortsteil der Stadt Nýrsko. Okres Klatovy, Tschechien